Cedar Point puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:
Cedar Point, parque de atracciones en Ohio.
Cedar Point (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Carteret, Carolina del Norte. 
Cedar Point (Illinois), villa en el condado de LaSalle, Illinois.
Cedar Point (Kansas), ciudad en el condado de Chase, Kansas.
Cedar Point (Texas), lugar designado por el censo en el condado de Polk, Texas.